Miłowo heißen zwei Ortschaften in Polen:
 Miłowo (Przywidz), deutsch Schönbeck, Dorf in der Gmina Przywidz in der Woiwodschaft Pommern
 Miłowo (Stepnica), deutsch Flacke, Dorf in der Gmina Stepnica in der Woiwodschaft Westpommern